El término Pimentón o pimiento se puede referir a:

Pimentón Dulce, fruto de la planta Capsicum annuum, conocido también por los nombres de ají, chile, pimiento, Pimentón o Morrón. 
Pimentón, condimento en polvo de color rojo también conocido como ají de color, ají color o páprika.
Pimentón de la Vera, producto con denominación de origen]], resultante de la molienda de pimientos rojos de las variedades Ocales, Jaranda, Jariza, Jeromín, y Bola. 
Pimentón de Murcia, producto con denominación de origen, resultante de la molienda de pimientos totalmente rojos de la variedad "bola".
Pimentón de Mallorca o Pebre Bord de Mallorca, producto con denominación de origen, resultante de la molienda de pimientos totalmente rojos.